Mount Warner ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Mount Warner (Antarktika), Berg im Marie-Byrd-Land
 Mount Warner (Massachusetts), Berg und Naturschutzgebiet in Massachusetts